Pseudohaplogonaria är ett släkte av plattmaskar. Pseudohaplogonaria ingår i familjen Haploposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Pseudohaplogonaria